Монтилья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 170 км². Население 23 907 человек (на 2010 год). Расстояние 44 км до административного центра провинции.

Город расположен в плодородной местности, которая славится своим высококачественным оливковым маслом. Фирменный херес из Монтильи называется амонтильядо.

В Монтилье сохранились ренессансный дворец герцогов Мединасели и развалины замка рода Кордова, из которого происходил Гонсало Фернандес де Кордова, самый знаменитый уроженец Монтильи.

Города-побратимы 
  Буко (Франция, с 1979)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы